HNLMS Piet Hein — корабли ВМС Нидерландов:

 HNLMS Piet Hein — корабль береговой охраны.
 HNLMS Piet Hein — эсминец.
 HNLMS Piet Hein — фрегат.